Кубок России по футболу 2020/2021 — соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом. Футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы 2021/2022 (групповой этап), а также сыграть с чемпионом России 2020/2021 (в случае «золотого дубля» — с серебряным медалистом РПЛ) в матче за Суперкубок России.

Титул защищал «Зенит» Санкт-Петербург, который выбыл на стадии 1/8 финала от тульского «Арсенала» (1:2).

Новым титульным спонсором турнира стала букмекерская контора «Бетсити», контракт рассчитан на три сезона с возможностью продления.

Изменение формата 
В феврале 2020 года РФС опубликовал новую структуру розыгрыша Кубка 2020/21.

Первоначально планировалось, что основная сетка Кубка будет начинаться с 1/128 финала, где должны были сыграть 54 клуба ПФЛ и 6 любительских клубов МРО, отобравшихся на региональных этапах. Они должны были образовать 20 групп по три команды и провести между собой по одному матчу. 20 победителей групп должны были выходить в 1/64 финала и после жеребьевки играть два матча на вылет. Параллельно на этой же стадии так же должны были играть 16 команд ФНЛ. 8 победителей 1/64 финала для команд ФНЛ и 2 лучших клуба ФНЛ по итогам прошлого сезона, после перешедших в РПЛ, должны были попадать напрямую в элитный групповой этап. Но из-за пандемии COVID-19 и сжатого календаря схема квалификационного раунда претерпела изменения. Организаторы вернули привычные стадии 1/256 и 1/128 финала, в которых представители ПФЛ по итогам одного матча определяют сильнейшего. На стадии 1/64 двадцать клубов ПФЛ между собой определят 10 победителей. Так же на стадии 1/64 финала 20 клубов ФНЛ между собой определяют 10 победителей.

Вместо привычных стадий 1/32 и 1/16 играется элитный групповой этап, который состоит из 10 групп по 3 команды в каждой — по одной от РПЛ не участвующей в еврокубках, ФНЛ и ПФЛ.

Участники еврокубков стартуют . При этом они являются хозяевами полей. Со стадии 1/8 не составляется турнирная сетка, как в прошлых розыгрышах кубка. На стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала пары команд определятся по результатам жеребьёвок. На всех стадиях розыгрыша кубка, если матч закончится в основное время вничью, то дополнительное время не назначается, а итог матча определяется с помощью серии пенальти.

Ряд положений и формулировок регламента (послематчевые пенальти, аннулирование карточек, дополнительные показатели для определения мест в группе) и проведение домашних матчей для топ-клубов в 1/8 финала в издании «Спорт-Экспресс» были подвергнуты критике.

Призовые выплаты 
С этого сезона РФС стал выплачивать клубам вознаграждения за достижение спортивных результатов на каждой стадии кубка:
 за победу в 1/256 и 1/128 финала — не менее 200 000 рублей;
 за победу в группе в элитном групповом раунде — не менее 1 000 000 рублей;
 за победу в 1/64, 1/8 и 1/4 финала — не менее 1 000 000 рублей;
 клубу, вышедшему в финал Кубка, но потерпевшему в нём поражение — не менее 5 000 000 рублей;
 победителю Кубка России — не менее 20 000 000 рублей.

Представительство клубов по лигам 
① Премьер-лига (РПЛ): 16 клубов;
② Первый дивизион (ФНЛ): 20 клубов (не участвуют фарм-клубы);
③ Второй дивизион (ПФЛ): 54 клуба (не участвуют фарм-клубы)
④⑤ Из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией COVID-19, любительские клубы не участвуют в кубке.
Итого — 90 клубов.

Квалификационный раунд 
На стадиях 1/256, 1/128 и 1/64 финала клубы ПФЛ традиционно были разбиты по географическому принципу с целью минимизировать затраты на перемещение.

1/256 финала 
На этой стадии в турнир вступили команды ПФЛ, которые распределились по сетке кубка.

29 июля в Доме футбола прошла жеребьёвка квалификационного раунда (1/256 и 1/128 финала), она определила хозяев полей в ранее составленной сетке турнира.

В составе «Знамени» Ногинск выступали четыре бывших игрока сборной России — Александр Шешуков, Ренат Янбаев, Александр Самедов и Роман Павлюченко.

* Соперники в матчах обменялись полями, при этом команды «Кубань Холдинг» и «Знамя» номинально остались хозяевами.
** Команде «Красный» присуждено техническое поражение из-за непризнания РФС экспресс-тестов на COVID-19, которые сдавали футболисты смоленской команды.

1/128 финала 

* Командам «Металлург» и «Носта» присуждены технические поражения в связи с выявленными положительными результатами тестов на COVID-19 у игроков данных команд.

** Матч прошёл на стадионе «Труд» в Ульяновске из-за дисквалификации стадиона КАМАЗ на одну игру Кубка России.

1/64 финала 
На этой стадии в турнир вступили команды ФНЛ, они между собой определили 10 победителей. Команды ПФЛ аналогично между собой определили 10 победителей.

Команды ФНЛ 
5 августа прошла жеребьёвка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ. По её итогам сформировались пары и определились хозяева матчей.

Команды ПФЛ 

* Хозяин поля определился жеребьёвкой 21 августа.

Элитный групповой раунд 
На этой стадии в турнир вступили 10 команд РПЛ, не игравших в еврокубках. К ним присоединились 10 команд ФНЛ и 10 команд ПФЛ, победивших на прошлой стадии кубка. Отбор происходил в 10 группах. В каждой группе играло по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Жеребьёвка участников элитного группового раунда прошла 4 сентября.

Групповой этап прошёл в 3 тура. При этом команды из низших лиг провели матчи дома:
 1-й тур. 15-17 и 23 сентября. Команды ПФЛ — команды РПЛ.
 2-й тур. 30 сентября — 1 октября. Команды ПФЛ — команды ФНЛ.
 3-й тур. 21-22 октября. Команды ФНЛ — команды РПЛ.

Система начисления очков и определении победителей в групповом раунде по результатам каждого матча:
 за победу в основное время — 3 очка.
 за ничью в основное время и победу по пенальти — 2 очка.
 за ничью в основное время и поражение по пенальти — 1 очко.
 за поражение в основное время очки не начисляются.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6 

Техническое поражение из-за выявления случаев заражения COVID-19 у «Шинника».</small>

Группа 7 

Техническое поражение из-за выявления случаев заражения COVID-19 у «Ротора».</small>

Группа 8 

Техническое поражение из-за выявления случаев заражения COVID-19 у «Звезды».</small>

Группа 9

Группа 10

Плей-офф

Турнирная сетка 
В текущем сезоне сетка кубка не составлялась. На стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала пары команд определяются по результатам жеребьёвок.

1/8 финала 
На этой стадии в турнир вступили 6 команд РПЛ, принявших старт в еврокубках. Они являлись хозяевами полей. Жеребьёвка прошла 10 ноября.

Матч «Уфа» — «Урал», запланированный на 22 февраля, за день до матча был перенесён на 3 марта из-за холодной погоды (— 20 °C).

1/4 финала 
26 февраля на исполкоме РФС четвертьфинальные матчи, запланированные на 2 и 3 марта, были перенесены на 7 и 8 апреля. Жеребьёвка прошла 3 марта.

1/2 финала 
Пары команд определились по результатам жеребьёвки, которая прошла 9 апреля в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Финал

Бомбардиры турнира 
Без учёта мячей, забитых в сериях послематчевых пенальти.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Кубок России 2020/2021 на сайте РФС
 Кубок России 2020/2021 на сайте РПЛ
 Кубок России 2020/2021 на сайте ПФЛ
 Результаты на сайте sportbox.ru
 Регламент Кубка России 2020/2021
 Сетка квалификационного раунда с 1/256 по 1/64 на сайте FlashScore.ru
 Сетка кубка Урал-Приволжье и Восток

Кубок России по футболу
Россия